Tambelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tambelang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Tambelang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar